Skalken bezeichnet:

 eine Ortslage (tschechisch Skalka) von Blíževedly, Tschechien
 eine Ortslage (tschechisch Skalka) von Vlastislav, Tschechien
 eine Burg und Schloss in Vlastislav, siehe Burg Skalka